Høbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Høbjerg (Birkerød Sogn) – en bakke i Birkerød Sogn, Birkerød
 Høbjerg (Højbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højbjerg Sogn, Viborg Kommune
 Høbjerg (Helsinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Helsinge Sogn, Gribskov Kommune
 Høbjerg (Vang Sogn) – et areal i Vang Sogn, Thisted Kommune
 Høbjerg (Vesløs Sogn) – et areal i Vesløs Sogn, Thisted Kommune
 Høbjerg (Ålsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ålsø Sogn, Norddjurs Kommune